Maxwell House – marchio di caffè statunitense
 Maxwell House Hotel – albergo di Nashville
 Maxwell House Haggadah – haggadah